L.O.Williams se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Louis Otho Williams
 Louis Otho Otto Williams